Tanjungbumi kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tanjungbumi, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kecamatan Tanjungbumi, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar